Ю́рий Румя́нцев:
 Румянцев, Юрий Борисович (1939—2007) — фрезеровщик, полный кавалер Ордена Трудовой Славы.
 Румянцев, Юрий Васильевич (1939—2011) — промышленный деятель.
 Румянцев, Юрий Яковлевич (род. 1941) — советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист России (1997).